PG-13 puede referirse a:
 PG-13, uno de los pseudónimos de la cantante Ileana Mercedes Cabra Joglar.
 PG-13, clasificación por edad para películas. No se admiten menores de 13 años de edad.